Der Dreiband Grand Prix 1994/5 war das 57. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 17. bis zum 21. Mai 1994 im österreichischen Velden statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „CASINO DREIBAND GRAND PRIX 1994“ ausgetragen.

Geschichte 
Dick Jaspers gewann in Velden seinen fünften Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Marco Zanetti mit 3:0 Sätzen. Platz drei sicherte sich der Däne Tonny Carlsen durch einen 2:1-Sieg gegen Raymond Ceulemans.

Turniermodus 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich zehn Spieler für das 1/16-Finale im Hauptturnier. Hier waren vier Spieler mit einem Freilos ausgestattet. Die ersten drei Qualifikationsrunden wurden mit zwei Gewinnsätzen, das Hauptturnier (bis auf das Spiel um Platz drei) mit drei Gewinnsätzen gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab Platz 9 zählte der Generaldurchschnitt (GD).

3. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

1/16-Finale

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1994/5
Karambolageveranstaltung 1994
Billardturnier in Velden am Wörther See